Istarsko proljeće (engl. Istrian Spring Trophy), je višednevna etapna biciklistička utrka koja se svake godine održava u Hrvatskoj/Istri. Utrka je prvi puta održana 1961. godine, kao utrka nacionalnog kalendara. Godine 2000. uključena je u kalendar UCI-ja, a od 2005. godine održava se u klasi 2.2 UCI Europe Tour. Do 2006. godine naziv utrke bio je "Jadranska magistrala".

Istarsko proljeće je prema konkurenciji natjecatelja osmoplasirana etapna utrka (od 79 ukupno) na PCS ljestvici utrka druge kategorije za 2017. godinu.

Pobjednici 
1961. – 1999. Jadranska magistrala (nacionalni kalendar)

Kazalo:
* kako je prolog vrlo kratak, uglavnom kraći od 5% prosječne duljine etape, pola etapne pobjede označava pobjedu u prologu

Statistika 
2000. – 2018.

Unutarnje poveznice  
 Hrvatski biciklistički savez

Vanjske poveznice 
 PCS - ProCyclingStats, podaci o utrci

Izvori 

Šport u Poreču
Međunarodna biciklistička natjecanja u Hrvatskoj
Istra
Svjetska biciklistička natjecanja